La 1. Lig 1995/96 fue la 38.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1995
Fútbol en 1996
Deporte en Turquía en 1995
Deporte en Turquía en 1996